Чарльз Говард (; 1 декабря 1720 — 31 августа 1786) — английский аристократ, 10-й герцог Норфолк, 10-й граф Суррей, 8-й граф Норфолк и 5-й граф-маршал Англии с 1777 года.

Биография 
Чарльз Говард родился 1 декабря 1720 года. Он был сыном Генри Говарда (умер в 1730) и Мэри Олвард (умерла в 1747), правнуком Генри Говарда, 22-го графа Арундела (1608—1652). После смерти своего кузена Эдуарда Говарда в 1777 году Чарльз Г унаследовал титул 10-го герцога Норфолка и должность графа-маршала Англии.

С 8 ноября 1739 года Говард был женат на Кэтрин Брокхолс, дочери Джона Брокхолса. В этом браке родились двое детей:

 леди Мэри Говард (июнь 1740 — ноябрь 1770), жена Эразма Дарвина и прабабка Чарльза Дарвина;
 Чарльз Говард (15 марта 1746 — 16 декабря 1815), ставший 11-м герцогом Норфолком.

Предки

Примечания 

Чальз
Герцоги Норфолк
Графы Суррей
Графы-маршалы Англии
28